Премия «Спутник» за лучший фильм () присуждается Международной пресс-академией. С 1996 по 2010 годы награды вручались в двух категориях: «Лучший фильм — драма» и «Лучший фильм — комедия или мюзикл», но, начиная с 2011 года, категории были объединены в одну — «Лучший фильм».

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучший фильм.

Лучший фильм — драма (1996—2010)

1996—2000

2001—2010

Лучший фильм — комедия или мюзикл (1996—2010)

1996—2000

2001—2010

Лучший фильм (2011 — настоящее время)

2011—2020

2021—2030

См. также 
 Премия «Оскар» за лучший фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм — драма
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм — комедия или мюзикл
 Премия «Независимый дух» за лучший фильм

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м